The Journey ("il viaggio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Il viaggio (The Journey) – film del 1959 diretto da Anatole Litvak
The Journey – film del 1997 diretto da Harish Saluja
The Journey – film del 2014 diretto da Lance Nielsen 
Il viaggio (The Journey) – film del 2016 diretto da Nick Hamm

Musica
 The Journey – album di Tommy Emmanuel del 1993
 The Journey – album dei 911 del 1997
 The Journey – album dei Steeleye Span del 1999
 The Journey – album di Ky-Mani Marley del 2000
 The Journey: The Very Best of Donna Summer – album di Donna Summer del 2003
 The Journey – DVD del gruppo musicale Battlelore del 2004
 The Journey  – album live di Jessica Mauboy del 2007
 The Journey – singolo di Dolores O'Riordan del 2009
 The Journey – EP di Jamie Lynn Spears del 2014
 The Journey – album di Tumi & Chinese Man del 2015

Pagine correlate 
 Journey
 Il viaggio